Universe steht für:
 Frankfurt Universe, American-Football-Verein aus Frankfurt am Main
 Hyundai Universe, Fahrzeugmodell der Marke Hyundai
 Universe Tankships, Tankerreederei
 Der Himmel über uns, Dokumentarfilm von Colin Low (1960) (Originaltitel)
 Universe (1976), Dokumentarfilm von Lester Novros (1976)
 Universe (polnische Band), polnische Band
 Universe (US-amerikanische Band), US-amerikanische Band
 Universe (Webbrowser), Webbrowser für Palm OS
 The Universe, Küstenbauprojekt in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
 Universe (Computerspiel), SF-Adventure aus dem Jahr 1994
 Universe (Album), Musikalbum des deutschen Popduos Modern Talking
 Universe (Freizeitpark), Freizeitpark in Dänemark

Siehe auch:
 Miss Universe, Schönheitswettbewerb
 Steven Universe, US-amerikanische Zeichentrickserie
 Univers, Schriftart
 UNIVERS, literarische Zeitschrift
 Universum (Begriffsklärung)